appartenente al gruppo etnico degli istrorumeni
lingua istrorumena